C19H26O2 – formula molecolare dell'androstenedione
C19H26O2 – formula molecolare del boldenone
C19H26O2 – formula molecolare della cannabidivarina
C19H26O2 – formula molecolare della tetraidrocannabivarina

Formule molecolari